Boček je české příjmení, které nesly mimo jiné i tyto osobnosti:

 Alois Boček (1909–1986) – český kněz a básník
 Antonín Boček (1802–1847) – archivář a historik
 Antonín Boček (speleolog) (1880–1955) – moravský speleolog, autor literatury o Moravském krasu
 Bohumil Boček (1894–1952) – český armádní generál
 Bohumil Boček (kaplan) (1904–1969) – vojenský kaplan za druhé světové války, redaktor katolických časopisů, jezuita
 Emil Boček (* 1923) – český voják letec bojující za druhé světové války proti nacistickému Německu
 Evžen Boček (* 1966) – kastelán a spisovatel
 František Boček – více osobností, viz rozcestník
 Jaroslav Boček (rozcestník) – více osobností, viz rozcestník
 Jiří Boček (* 1957) – český pivovarník a manažer
 Jiřina Bočková (* 1949) – česká a československá politička ČSS ze západních Čech, poslankyně FS
 Karel Boček (* 1926) – bývalý ředitel Československého uranového průmyslu
 Milan Boček – český tanečník, sólista baletu
 Pavel Boček – více osobností, viz rozcestník
 Radovan Boček (* 1963) – fotograf
 Roman Boček (* 1969) – bývalý náměstek ministra dopravy ČR a ministra zemědělství ČR
 Vítězslav Boček (1901–1961) – herec

osobní jméno
 Boček z Jaroslavic a ze Zbraslavi († 1255)
 Boček z Jevišovic – více osobností, viz rozcestník
 Boček z Líšnice († před 1353)
 Boček z Opatovic (1396–1434)
 Boček z Poděbrad (a z Kunštátu) – více osobností, viz rozcestník